Chilton ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Chilton (Alabama)
 Chilton (Kentucky)
 Chilton (Missouri)
 Chilton (Texas)
 Chilton (Wisconsin)
 Chilton (Town), Town(ship) im Calumet County, Wisconsin

in England:
 Chilton (Buckinghamshire)
 Chilton (Devon)
 Chilton (County Durham)
 Chilton (Kent)
 Chilton (Oxfordshire)
 Chilton (Suffolk)

Sonstiges:
 Chilton (Flugzeughersteller)
 Chilton Publishing Company, einen US-amerikanischen Verlag 
 Chilton, eine fiktive Privatschule in der Fernsehserie Gilmore Girls
 (2221) Chilton, ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Familienname:
 Alex Chilton (1950–2010), US-amerikanischer Songwriter, Gitarrist, Sänger und Produzent
 Allenby Chilton (1918–1996), englischer Fußballspieler und -trainer

 Edward Chilton (1906–1992), britischer Air Marshal
 Henry Getty Chilton (1887–1954), britischer Diplomat
 Horace Chilton (1853–1932), US-amerikanischer Politiker
 John Chilton (1932–2016), englischer Jazzmusiker und -autor
 Kevin P. Chilton (* 1954), US-amerikanischer Astronaut und General
 Mary-Dell Chilton (* 1939), US-amerikanische Mikrobiologin und Genetikerin
 Max Chilton (* 1991), britischer Rennfahrer
 Osisang Chilton (* 1996), palauische Schwimmerin 
 Robert Hall Chilton (1815–1879), US-amerikanischer General
 Samuel Chilton (1804–1867), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Chilton (1798–1854), US-amerikanischer Politiker
 Tom Chilton (* 1985), britischer Rennfahrer

im NRHP gelistete Objekte:
 Chilton House, in St. Albans, West Virginia, ID-Nr. 77001376
 Chilton Post Office, in Chilton, Wisconsin, ID-Nr. 00001249
 Chilton-Williams Farm Complex, in Eminence, Missouri, ID-Nr. 81000696

Siehe auch:
 Chiltern